Немковичи  — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Немковичи — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Немковичи — деревня в Дятловском районе Гродненской области.